

Cinema 
Return – film di Lee Dut del 1954
Return – film di Andrew Silver del 1985
Return – cortometraggio di Harri J. Rantala del 2010
Return – film di Liza Johnson del 2011
Return Return – cortometraggio di Lior Shamriz del 2010

Musica 
Return – gruppo musicale norvegese degli anni ottanta
Return – album folk di David Rovics
Return – EP degli F.T. Island
 Return – album degli iKON del 2018

Altro 
return – parola chiave dei linguaggi di programmazione per indicare la terminazione di una subroutine, spesso con un valore di ritorno